Надгробный памятник Джону Хоквуду — необычный стенописный памятник английскому кондотьеру Джону Хоквуду (Джованни Акуто), сражавшемуся на стороне Флоренции.

Описание 
Через тридцать два года после смерти военачальника, когда его останки были перезахоронены в Англии, благодарные жители Флоренции обратились в 1436 году к живописцу Паоло Уччелло с просьбой создать над его опустевшей могилой в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре памятник.

При работе над памятником Уччелло исходил из древних образцов, а также следовал за более ранней композицией, выполненной в соборе живописцами Аньоло Гадди и Джулиано д'Арриго. Он имитировал средствами почти монохромной росписи с эффектами кьяроскуро скульптуру «кавалло» — распространённых в Италии конных монументов-надгробий, восходящих к античным саркофагам и конной статуе Марка Аврелия на Кампидольо (Капитолийском холме в Риме).

С помощью незадолго до этого разработанных приёмов прямой линейной перспективы, прежде всего самим Уччелло, художник попытался перенести на стену собора ощущение трёхмерности изображения. Уччелло свободно сочетал в своей композиции две разные перспективы: одну для коня и всадника (представленных в чистом профиле, как бы на уровне глаз зрителя), другую для постамента (при точке зрения снизу), вероятно, пытаясь, избегая перспективных искажений в изображении самой статуи, одновременно придать бóльшую монументальность целому.

Сразу после завершения Уччелло работы над этим своеобразным кенотафом, Синьория задумалась над его «усовершенствованием». Что именно не устраивало в памятнике отцов города, осталось не вполне ясным, но ему пришлось выполнить её заново. В 1524 году Лоренцо ди Креди добавил к фреске пышную раму с канделябрами. Через тридцать лет после Уччелло художник Андреа дель Кастаньо создал рядом ещё одну фреску сходной иконографии, в память о кондотьере Никколо да Толентино.

Первоначально фреска находилась на высоте более 8 метров от пола. В 1842 году стенопись была перенесена на холст с тем, чтобы переместить изображение на другую стену храма. Не исключено, что при этом фреску обрезали на пять футов против её первоначальной величины. Всего её переносили с одной стены на другую дважды.

Литература 
 Hudson, Hugh. 2006. «The Politics of War: Paolo Uccello’s Equestrian Monument for Sir John Hawkwood in the Cathedral of Florence.» Parergon 23: 1-33.
 Pudelko, Georg. 1934. «The Early Works of Paolo Uccello.» The Art Bulletin 16: 230—259.
 Saunders, Frances Stonor. 2004. Hawkwood: The Diabolical Englishman. Fontana, ISBN 0571219098. (US edition: 2005. The Devil’s Broker: Seeking Gold, God, and Glory in 14th century Italy.)
 Wegener, Wendy J. 1993. «'That the practice of arms is most excellent declare the statues of valiant men': the Luccan War and Florentine Political ideology in paintings by Uccello and Castagno.» Renaissance Studies 7(2): 129—167.

Надгробные памятники
Достопримечательности Флоренции
Хоквуд
Ренессансные фресковые циклы
Живопись Возрождения
Хоквуд, Джон